Фридрих Бранденбург-Шведтский (;  — , ) — второй сын маркграфа Альбрехта Фридриха Бранденбург-Шведтского и его супруги Марии Доротеи Курляндской (1684—1743), дочери герцога Фридриха Казимира Курляндского. Внук «великого курфюрста» Фридриха Вильгельма I Бранденбургского.

Фридрих поступил на службу в голландскую армию и получил звание полковника королевской конной гвардии. В 1737 году был принят в рыцари Иоаннитского ордена. В 1741 году командовал полком маркграфа Карла в битве при Мольвице и погиб в этом сражении.

Примечания

Литература 
 F. A. W. Dünnemann: Stammbuch der brandenburgisch-preussischen regenten. S. 111, 
 K. F. Reiche: Friedrich der Große und seine Zeit: Nach den besten Quellen dargest. S. 446, 

Принцы Пруссии
Военачальники Пруссии
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Участники Войны за австрийское наследство
Маркграфы Бранденбург-Шведта